Steinchen steht für
Nordische Purpurschnecke (Nucella lapillus)
Steinchen im Kurpark, Denkmal
Siehe auch:
Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag
Steinlein